Ана Родрігеш (, 21 квітня 1994) — португальська плавчиня.
Учасниця Олімпійських Ігор 2012 року.

Посилання 
 Ана Родрігеш на Olympedia.org 
 Ана Родрігеш на Sports-Reference.com

Примітки 

Португальські плавчині
Плавці та плавчині на літніх Олімпійських іграх 2012
Народились 1994
Плавчині вільним стилем
Плавчині брасом